Crazy for You:
 Crazy for You — песня Мадонны.
 Düm Tek Tek — песня Хадисе, известная также как «Crazy for You».

См. также 
 Без ума от тебя